Ел Теремото има више значења:

 Ел Теремото (Ел Љано), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Ел Теремото (Лагос де Морено), насеље у савезној држави Халиско у Мексику